Il concetto di tradizione sportiva è un criterio concepito nel 2006 in Italia dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), l'organo di governo sportivo nazionale concernente il calcio, e da allora applicato in circostanze quali i casi di ripescaggio in ognuna delle tre divisioni a carattere professionistico e nella ripartizione dei diritti televisivi.

I dati statistici presenti nella voce sono aggiornati alla stagione sportiva 2022-2023.

Criteri di punteggio 
La Federcalcio definisce la «tradizione sportiva della città» come il punteggio risultante della sommatoria del valore ottenuto dalle partecipazioni ai campionati e i titoli vinti da ogni società. In caso di parità, prevarrà quella che avrà disputato il maggior numero di campionati di Serie A dalla sua istituzione nella stagione 1929-30. Nel caso permanga tale parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in Serie B e, in caso di ulteriore bisogno, quella col maggior numero totale di partecipazioni al campionato di Serie C o C1 e in subordine al campionato di Serie C2, ricorrendo in ultima istanza al sorteggio.

Nel caso di città che ospitano diversi club nel calcio professionistico, «si terrà conto della tradizione sportiva del singolo club, cumulando, per il singolo club, i meriti sportivi conseguiti negli anni anche attraverso soggetti giuridici diversi».

Partecipazioni ai campionati 
Sebbene la prima regolamentazione professionistica italiana risalga al 1926 con la ratifica della Carta di Viareggio, la FIGC inizia i suoi conteggi statistici sulle partecipazioni ai campionati nazionali dalla stagione 1929-1930, la prima in cui vi sono al debutto la Serie A e la Serie B strutturate a girone unico. Le stagioni sportive 1943-1944, 1944-1945 e 1945-1946 non vengono computate: le prime due per la mancata disputa di campionati ufficiali e la terza per la disputa dei tornei di Divisione Nazionale e Serie B-C in luogo delle serie A e B. Anche la Prima Divisione, antenata del campionato di Serie C dal 1929 al 1935, non viene tenuta in considerazione. Di conseguenza, i criteri adottati dalla federazione sono:
 10 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie A dalla sua introduzione nella stagione 1929-30;
 7 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie B dalla sua introduzione nella stagione 1929-30;
 4 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C/Lega Pro dalla sua introduzione nella stagione 1935-36 alla stagione 1977-78 (esclusa la Serie C 1945-1946) e dalla reintroduzione nel 2014-15;
 4 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C1/Lega Pro Prima Divisione dalla sua introduzione nella stagione 1978-79 alla stagione calcistica 2013-14;
 2 punti per la partecipazione a ogni edizione della Serie C2/Lega Pro Seconda Divisione dalla sua introduzione nella stagione 1978-79 alla stagione calcistica 2013-14;

Di seguito vengono riportate le prime 100 squadre nella classifica di presenze. In caso di parità, prevale il club che ha disputato il maggior numero di campionati di rango superiore, dalla Serie A in giù:

Titoli vinti 
In modo simile, la Federcalcio ha stabilito diversi punteggi alle vittorie dei club nelle tre competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e nelle tre competizioni stagionali gestite dalla Union of European Football Associations (UEFA), includendo nel conteggio la Coppa delle Fiere, in quanto, pur non essendo considerata dall'UEFA come titolo ufficiale, è riconosciuta quale competizione progenitrice dell'Europa League:

 4 punti per ogni  campionato di calcio vinto e riconosciuto dalla FIGC dalla sua introduzione nel 1898 (eccettuata la Divisione Nazionale 1945-1946)
 2 punti per ogni  Coppa Italia vinta;
 1 punto per ogni  Supercoppa italiana vinta;
 5 punti per ogni  Coppa dei Campioni/Champions League vinta;
 3 punti per ogni  Coppa delle Coppe vinta;
 2 punti per ogni  Coppa UEFA/Europa League vinta.
 2 punti per ogni  Coppa delle Fiere vinta.

Per il solo fine della ripartizione dei proventi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi, la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha saltuariamente adottato una metodologia che assegnava punti anche per altri titoli, quali la Supercoppa UEFA, la Coppa Intercontinentale e la Coppa del mondo per club FIFA. In questa tabella non è al momento conteggiata la Conference League, torneo inaugurato nella stagione 2021-2022.

Di seguito viene riportata la classifica con il totale per le squadre che hanno vinto almeno uno dei trofei precedentemente citati:

Classifica generale 
Cumulando i punti assegnati per le partecipazioni stagionali e i titoli vinti, si ottiene la graduatoria della tradizione sportiva nel campionato italiano di calcio.

Attuale 
Di seguito sono riportate le prime cinquanta squadre nella graduatoria. In caso di parità di punti, prevale il club che ha disputato il maggior numero di campionati secondo i criteri di punteggio considerati dalla FIGC.

Evoluzione storica 

La classifica si evolve annualmente e dipende dalle partecipazioni ai campionati e dai titoli vinti: di seguito sono riportate le prime cinque squadre in graduatoria al termine di ogni stagione.

Note

Bibliografia

Libri

Pubblicazioni varie

Voci correlate 
 Calcio in Italia
 Campionato italiano di calcio 
 Promozione e retrocessione
 Diritti televisivi del calcio in Italia
 Titolo sportivo

Calcio in Italia

Storia del calcio italiano
Terminologia calcistica